Сэдлер, Уильям:

 Сэдлер, Уильям (1782—1839) — ирландский художник.
 Сэдлер, Уильям (род. 1950) — американский актёр.
 Сэдлер, Уильям Сэмуэль (1875—1969) — американский психиатр и общественный деятель.